Tsunami, ones massives ocasionades per un terratrèmol.
 Satoshi Tsunami, futbolista japonès.
 Tsunami Democràtic o Tsunami D, moviment social català de protesta a la sentència judicial vinculada al referèndum sobre la independència de Catalunya.